Les championnats du monde d'escrime handisport 2019 ont lieu du 24 au 30 septembre 2019 à Cheongju, en Corée du Sud. Vingt-deux titres sont attribués : quatre masculins et féminins pour l'épée et le fleuret et trois masculins et féminins pour le sabre. La Chine est la nation la plus titrée avec vingt-cinq médailles, suivie par la Russie (quatorze médailles) et l'Ukraine (dix médailles).

Contexte 
Ces championnats prennent place un an avant les Jeux paralympiques d'été de 2020. Il s'agit de la plus grosse compétition d'escrime handisport avant ces Jeux, ce qui en fait un évènement particulièrement important dans le parcours de qualification.

Nations participantes 

Lors de ces championnats, 30 nations prennent part aux différentes épreuves :

  (10)
  (2)
  (3)
  (11)
  (19)
  (10)
  (34)
  (24)

  (2)
  (2)
  (19)
  (23)
  (6)
  (8)
  (21)

  (21)
  (8)
  (9)
  (2)
  (25)
  (25)
  (5)

  (2)
  (2)
  (29)
  (11)
  (17)
  (52)
  (5)
  (31)

Médaillés

Podiums masculins

Podiums féminins

Épée

Hommes

Individuel catégorie A

Individuel catégorie B

Individuel catégorie C

Équipes

Femmes

Individuel catégorie A

Individuel catégorie B

Individuel catégorie C

Équipes

Fleuret

Hommes

Individuel catégorie A

Individuel catégorie B

Individuel catégorie C

Équipes

Femmes

Individuel catégorie A

Individuel catégorie B

Individuel catégorie C

Équipes

Tableau des médailles

Références 

2019
Escrime en Corée du Sud
Escrime en 2019